Esta é uma lista de países ordenada por Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade (IDHAD) como publicada no Relatório de Desenvolvimento Humano no ano de 2015 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, da Organização das Nações Unidas. 

De acordo com o relatório de 2010, "o IDHAD é o nível real de desenvolvimento humano (representando a desigualdade)" e os cálculos não ajustados para o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) "podem ser vistos como um índice de desenvolvimento humano potencial (ou o IDHAD máximo que poderia ser alcançado caso não existisse desigualdade)".

Metodologia 
O IDHAD combina os resultados médios de um país em matéria de saúde, educação e rendimento com a forma como esses resultados são distribuídos entre a população do país, "descontando" o valor médio de cada dimensão de acordo com o seu nível de desigualdade. Assim, o IDHAD é um nível médio de desenvolvimento humano sensível à distribuição. Dois países com diferentes distribuições de resultados podem ter o mesmo valor médio do IDH, e em perfeita igualdade, o IDHAD seria igual ao IDH, mas cai abaixo do IDH quando a desigualdade aumenta. A diferença entre o IDH e o IDHAD é a medida da perda de desenvolvimento humano devida à desigualdade.

Lista

IDH ajustado à desigualdade (IDHAD) em 2018

IDH Ajustado à Desigualdade 2014 (dados de 2015)

IDH ajustado à desigualdade em 2011 e 2012

Ver também 
 Lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano
 Lista de países por igualdade de riqueza

Ajustado a desigualdade